rzymski patrycjusz
 patrycjat miejski w średniowieczu i późnej nowożytności